Portugália
São Gonçalo, Funchal járáshoz tartozó település Madeira szigetén

 Brazília
São Gonçalo, település Rio de Janeiro államban